Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2010 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober 2010 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 27e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2010. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Russin Jelena Dementjeva in drie sets en behaalde zo haar vijfde toernooizege van het seizoen. Het was de elfde titel uit de loopbaan van Wozniacki.

In het dubbelspel won het ongeplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová het toernooi. Zij versloegen in de finale een ander ongeplaatst koppel, Shahar Peer en Peng Shuai, na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2010
Tokio